Plaats in Indonesië
 Margagiri (Bojonegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Margagiri (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam